Das CIMB Singapore Masters 2008 fand vom 28. Juli bis 2. August 2008 in Singapur statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und mit 53.500 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 45.
 
Das Finale bestritten die topgesetzte Vorjahressiegerin Nicol David und die an Position drei gesetzte Rachael Grinham. David gewann die Partie mit 8:11, 11:3, 11:5 und 11:8.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2008
WSA World Tour 2007/08